Александр Константинович Базили (1846—1902) — русский дипломат; действительный статский советник (1892), гофмейстер (1901).

Отец Николая Базили.

Биография 
В 1865 году окончил Ришельевский лицей в Одессе.

Служил в Министерстве иностранных дел. В 1882 году пожалован званием камер-юнкера, в 1896 году — званием камергера; после 1900 года — гофмейстер; 5 апреля 1892 года был произведён в чин действительного статского советника.

В 1896 году — генеральный консул в Будапеште. С 8 февраля 1897 по 10 августа 1900 года — директор Первого департамента Министерства иностранных дел, затем был старшим советником министерства.

Умер в 1902 году.

Награды 
 российские
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1889)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1895)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1898)
 иностранные
 греческий орден Спасителя, кавалерский крест (1869)
 турецкий орден Меджидие 3-й ст. (1871)
 черногорский орден Князя Даниила I 3-й ст. (1874)
 сербский орден Таковского креста 3-й ст. (1880)
 румынский крест «За переход через Дунай» (1881)
 австрийский орден Железной короны 2-й ст. (1896)
 австрийский орден Франца Иосифа большой крест (1897)
 сиамский орден Белого слона 2-й ст. (1897)
 болгарский орден «Святой Александр» 1-й ст. (1897)
 командор французского ордена Почётного легиона (1897)
 орден Короны (Пруссия) 1-й ст. (1898)
 Орден Благородной Бухары 1-й ст. с бриллиантами (1898)
 золотой крест заслуг перед Иерусалимским Орденом Гроба Господнего (1898)
 орден Короны Румынии, большой крест (1898)
 орден Оранских-Нассау 1-й ст. (1899)
 черногорский орден Князя Даниила I 1-й ст. (1900)

Сочинения 
 О военной контрабанде / Опыт Александра Базили. — Санкт-Петербург : тип. Морск. м-ва, 1866.

Литература 
 Базили Александр Константинович // Список гражданским чинам IV класса : Испр. по 1-е июня 1900 г. — С. 755—756.

Примечания 

Выпускники Ришельевского лицея
Дипломаты Российской империи
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные статские советники
Гофмейстеры (Российская империя)